Појам Иван Иванов може да се односи на:
 Иван Иванов (бацач кугле), казахстански атлетичар
 Иван Иванов (совјетски атлетичар), совјетски атлетичар
 Иван Иванов (фудбалер), бугарски фудбалер
 Иван Иванов (глумац), српски глумац, новинар и водитељ